Колодливо — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Колодливо — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Колодливо — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.